Baltes ist der Familienname folgender Personen:

 Adalbert Baltes (1916–1992), deutscher Filmregisseur und Erfinder
 Andreas Baltes (1930–2001), deutscher Pädagoge und Politiker (SPD)
 Benjamin Baltes (* 1984), deutscher Fußballspieler
 Bruno Baltes (1901–1944), deutscher römisch-katholischer Geistlicher, Benediktiner und Märtyrer
 Christina Baltes (* 1962), deutsche Politikerin (SPD)
 Guido Baltes (* 1968), deutscher Theologe
 Guido H. Baltes (* 1970), deutscher Wissenschaftler
 Hansjörg Baltes (* 1964), deutscher Eisschnellläufer
 Heiner Baltes (* 1949), deutscher Fußballspieler
 Henry Baltes (* 1941), Schweizer Physiker
 Joachim Baltes (* 1955), deutscher Jurist, Hochschullehrer und Staatsrat
 Josef Baltes (1910–1986), deutscher Lebensmitteltechnologe
 Julia Baltes (* 1989), deutsche Weinkönigin und Winzerin
 Luis Baltes (* 1984), deutscher Rapper und Beatboxer
 Margret Maria Baltes (1939–1999), deutsche Psychologin und Gerontologin
 Matthias Baltes (1940–2003), deutscher Altphilologe 
 Paul B. Baltes (1939–2006), deutscher Psychologe und Gerontologe

 Werner Baltes (1929–2013), deutscher Lebensmittelchemiker

Siehe auch:
 Balthes